Droga magistralna A11 – droga magistralna w ciągu trasy europejskiej E272
 Droga magistralna A11 – łotewska droga magistralna długości 58,90 km